Лаура Кинсейл (; род. 1950, Миссисипи) — современная американская , автор исторических любовных романов. В 1992 году была удостоена американской литературной премии «Romance Writers of America Golden Choice Award» в номинации «Лучший любовный роман 1992» () за роман «Цветы из бури».

Образование 
Лаура Кинсейл закончила магистратуру по специальность геология в Техасском университете Остина, известном как UT Austin, UT, или Texas. До начала писательской карьеры успела проработать в нефтяной промышленности.

Библиография

Примечания 

Авторы любовных романов
Английские писатели
Писательницы XX века
Писательницы XXI века
Авторы исторических романов